Das Snow Mobile Rennen war eine Sportveranstaltung, die in Saalbach-Hinterglemm ausgetragen wurde. Das Rennen wurde auf Schneemobilen gefahren und nach den Regeln der OSK (Oberste Nationale Sportkommission für den Kraftfahrsport) durchgeführt.

Die Rennstrecke war 850 m lang, benötigte 15.000 m³ Schnee und führte durch das Ortszentrum von Saalbach-Hinterglemm. Im Jahr 2012 starteten 24 Teams, jedes teilnehmende Team bestand aus sechs Fahrern, die alle bei jedem Rennen zum Einsatz kamen.

Das Rennen 
Im Rennen, das getrennt in den beiden Klassen Business und Sport ausgetragen wurde, erfolgte ein stehender Start in versetzter Reihenfolge, wobei die Ergebnisse aus den zuvor erfolgten Qualifikationsrunden für die jeweilige Startposition entscheidend waren.

Das Rennen erfolgten über 60 Minuten + 1 Runde, wobei in dieser Zeit mindestens fünf Fahrerwechsel in den dafür vorgegebenen Wechselfenstern erfolgen mussten.

Sieger der Klassen Sport und Business waren die Teams, welche im jeweiligen Rennen die meisten Runden zurückgelegt hatten, beziehungsweise bei Rundengleichheit zweier Teams als erster die Ziellinie überquert hatten.

Die Schneemobile 
Die Rennen wurden auf Schneemobilen gefahren. Bei den verwendeten Motorschlitten handelte es sich um Yamaha RX470 Nitro. Dieser Motorschlitten hatten 70 PS Leistung, einen 470-cm³-Motor und waren 230 kg schwer.

Ergebnislisten

Snow Mobile 2012 

Die Rennen 2006 und 2009 wurden wegen Schneemangels abgesagt. Das Rennen 2013 wurde aufgrund einer schweren Erkrankung im Management Team der Veranstalter abgesagt. 2016 wurde wegen zu geringer Sponsorenbeteiligung ebenfalls abgesagt.

Diverses 
Insgesamt verfolgten 25.000 Zuschauer 2011 das Rennen. Das Rennen wird jährlich von zahlreichen Prominenten besucht.  So waren schon David Hasselhoff, Kimi Räikkönen, Aura Dione, Peaches Geldof, Jürgen Drews, Sido, Marcus Schenkenberg, DJ Ötzi und Nick Heidfeld Besucher und auch Teilnehmer des Snow Mobile Saalbach-Hinterglemm. Kimi Räikkönen zog sich beim Snow Mobile Rennen 2011 eine leichte Verletzung an der Hand zu.

Swatch Snow Mobile wurde 2011 mit dem Austrian Event Award in der Kategorie Public Events Sport ausgezeichnet.

Einzelnachweise 

Motorsportwettbewerb in Österreich
Sportveranstaltung in Saalbach-Hinterglemm